Анри-Жорж Берже (, 1 августа 1875, Бассан — 13 января 1924, Ницца) — французский фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион 1908 года в командных состязаниях.

Биография 
В 1900 году принял участие в Олимпийских играх в Париже, где выступал в индивидуальном зачёте в соревнованиях шпажистов и рапиристов, в обоих случаях выбыл в первом же раунде. В 1908 году на Олимпийских играх в Лондоне в индивидуальном первенстве шпажистов дошёл только до полуфинала, но стал олимпийским чемпионом в команде.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Франции
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года